Dehtárská může být

 ulice
 Dehtárská (Praha) – zaniklá ulice v Hloubětíně
 Dehtárská (Radonice) 

 podobné výrazy
 Dehtárský rybník
 Dehtářský potok